Аманда Кетцер і Лінда Гарві-Вілд були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гарві-Вілд, яка виступала в парі з Чандою Рубін.

Гарві-Вілд і Рубін виграли титул, перемігши у фіналі пару Марія Ліндстрем і Марія Страндлунд з рахунком 6–7, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лінда Гарві-Вілд /  Чанда Рубін (чемпіонки)
 Марія Ліндстрем /  Марія Страндлунд (фінал)
 Оса Карлссон /  Александра Фусаї (1-ше коло)
 Кетрін Берклей /  Крістін Годрідж (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Prague Open 1995 Doubles Draw

1995, парний розряд
Парний розряд